Cardillo ist der Familienname folgender Personen:

 Erin Cardillo (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Rimer Cardillo (* 1944), uruguayischer Künstler